Musculi gemelli er to små muskler i hoften der begge to udspringer fra sædebenet og insererer på lårbensknoglen. De er begge to lateralrotatorer, en gruppe hvor de udgør 2 ud af 6 andre muskler. Deres navne beskriver deres relation til musculus obturator internus og de har begge to et tæt forhold til musklen: gemellus superior deler delvist sene ved sit udspring med obturator internus og gemellus inferior insererer på trochanter major sammen med musklen.

Referencer 

Hoftemuskler
Hoftens lateralrotatorer
Lateralrotatorer